Энри́ке Пе́нья Нье́то (; род. , Атлакомулько, Мексика) — мексиканский политический деятель, президент Мексики с 2012 по 2018 год. В 2005—2011 годах был губернатором штата Мехико. Представитель Институционно-революционной партии.

Биография 

Окончил Панамериканский университет в Мехико и магистратуру по управлению бизнесом Технологического института Монтеррея.

С начала 90-х годов занимал различные посты в составе правительства штата Мехико, в 1993—1998 годах руководил аппаратом Секретариата экономического развития штата. В 1999—2000 годах был заместителем секретаря правительства, в 2000-2002 годах возглавлял Институт социальной безопасности штата Мехико и муниципалитетов () и был вице-президентом совета по комплексному развитию семьи (). В 2003—2004 годах был депутатом местного парламента. В 2005 году стал единым кандидатом от Институционно-революционной партии и Партии зелёных на выборах в губернаторы штата Мехико и победил на них, набрав 49 % голосов. На посту губернатора уделял особое внимание строительству скоростных автодорог и развитию общественного транспорта для улучшения связи штата с федеральным округом Мехико, а также развитию здравоохранения.

В конце 2011 года ушёл с поста губернатора и зарегистрировался кандидатом в президенты. Другие возможные кандидаты от ИРП сняли свои кандидатуры, и Пенья стал единым кандидатом от партии. Победил на выборах, набрав 38,21 % голосов (в Мексике не проводится второй тур).

Личная жизнь 

В 1993 году Пенья Ньето женился на Монике Претелини (1963 - 2007). У пары было трое детей: Паулина, Алехандро и Николе Пенья Претелини. 11 января 2007 года его супруга скончалась в результате эпилептического припадка. Тогда же на троих детей Пеньи от первого брака было совершено покушение в штате Веракрус; погибли четыре телохранителя. Также у Пеньи Ньето двое внебрачных детей: Диего Пенья Диас, сын от Марицы Диас Эрнандес, и другой ребёнок от неизвестной женщины, умерший в детстве.

В 2010-2018 гг был женат на известной актрисе телесериалов Анхелике Ривере, у которой от предыдущего брака было трое детей. 
Согласно прессе, несколько лет назад новый президент бросил курить, однако по-прежнему продолжает использовать жевательную резинку с никотином, чтобы окончательно победить вредную привычку. Он любит совершать утренние пробежки и иногда сыграть партию в гольф.

Награды иностранных государств

Примечания

Ссылки 
  Enrique Peña Nieto, Biografía  — CIDOB Foundation
  Enrique Peña Nieto  — Блог Энрике Пеньи Ньето
  Las 7 reformas que propone Peña Nieto para México — CNNMéxico
 Mexico Elections: Institutional Revolutionary Party Candidate Enrique Pena Nieto Wins Presidency — The Huffington Post

Кандидаты в президенты Мексики
Члены Институционно-революционной партии
Президенты, вступившие в должность в 2012 году
Губернаторы штата Мехико
Члены Конгресса штата Мехико